Fall (Clay Walker), een nummer van Clay Walker uit 2007
 Fall (Natalia Lesz), een nummer van Natalia Lesz uit 2008
 Fall (Dotan), een nummer uit 2014 van Dotan
 Fall (Noorwegen), een plaats in Noorwegen

Films
 Fall (1997) van Eric Schaeffer met Eric Schaeffer en Amanda Decadenet
 Fall (2001) van Daniel Baldwin met Michael Madsen
 Fall (2022) van Scott Mann met Grace Caroline Currey en Virginia Gardner

Personen
 Aminata Sow Fall (1941), een Senegalees schrijfster 
 Djiby Fall (1985), een Senegalees voetballer 
 Henry Clinton Fall (1862-1939), een Amerikaans entomoloog.
 Leo Fall (1873-1925), een Oostenrijks operettecomponist
 Tony Fall (1940-2007), een Brits rallyrijder en teambaas

Zie ook The Fall